Zumbo steht für:

 ein Ort in Mosambik, siehe Zumbo
 ein Distrikt in Mosambik, siehe Zumbo (Distrikt)

Zumbo ist der Familienname von:
 Gaetano Zumbo (1656–1701), italienischer Wachsbildner